Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1985 bestod av tolv lag, och de fyra främsta gick vidare till slutspel. Turun Palloseura från Åbo vann grundserien, men den följdes av ett slutspel där Helsingin Jalkapalloklubi från Helsingfors drog längsta strået och blev finländska mästare.

Preliminär omgång

Mästerskapsslutspel

Semifinaler
Ilves - TPS 3-1 ; 1-1
KePS - HJK 3-2 ; 0-1

Spel om tredje pris
TPS - KePS 1-0 ; 0-1 ; 4-5

Finaler
Ilves - HJK 1-0 ; 1-4

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1985 i Finland
Fotbollssäsongen 1985
1985